Лассаль Ласса́ль (фр. Lassales) — муніципалітет у Франції, в регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Джозеф П'єр ЛаСаль (; 28 травня 1916 р. у Стєйт Коледж, Пенсільванія — 7 липня 1983 р. у Літтл-Комптон, Род-Айленд) — видатний американський математик.